Айбайтарка (устар. Ай-Бай-Тарка) — река в России, протекает в Ямало-Ненецком АО. Устье реки находится в 272 км по правому берегу реки Хадуттэ. Длина реки составляет 44 км.

Притоки (км от устья) 
 4 км: река Хасъяха (пр)
 10,2 км: река без названия
 10,8 км: река без названия
 16 км: река Оликуайбайтарка (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

Код объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300062705.

Примечания 

Притоки Хадуттэ
Реки Надымского района